Plantes:
 Falzia o capil·lera (Adianthum capillus-veneris)
 Falzia de font (Asplenium fontanum)
 Falzia pilosa (Asplenium petrarchae)
 Falzia blanca (Asplenium rutamuraria)
 Falzia negra o falzia de bosc (Asplenium adiantum-nigrum)
 Falzia negra o falzia de bosc (Asplenium onopteris)
 Falzia roja o vermella (Asplenium trichomanes)
 Falzia de marge o falzia mallorquina (Asplenium majoricum)
 Falzia marina (Asplenium marinum)
 Falzia prima (Asplenium septentrionale)
 Falzia verda (Asplenium viride)
 Altres:
 Falzia reial o ballester (ocell) (Tachymarptis melba), ocell de l'ordre dels apodiformes i més gran que el falciot negre
 Falzia comuna o falciot negre